Teodoro Fernandes Sampaio — engenheiro, geógrafo e historiador brasileiro
 Rua Teodoro Sampaio — em São Paulo
 Teodoro Sampaio (Bahia) — município 
 Teodoro Sampaio (São Paulo) — município
 Teodoro & Sampaio — dupla brasileira de música sertaneja

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos